Otto Straub ist der Name folgender Personen:

* Otto Straub (Kreisrat), Kreisrat im Kreis Friedberg (Hessen)
 Otto Straub (Bildhauer) (1890–1960), deutscher Bildhauer
 Otto Straub (Ingenieur) (1897–1944), Schweizer Ingenieur
 Otto C. Straub (1930–2021), deutscher Veterinär, Epidemiologe und Hochschullehrer